Шейх Мансур

 Шейх Мансур, Ушурма (1765 — 13 апреля 1794) — военный, религиозный и политический лидер кавказских горцев в конце XVIII века.
 Абдель Азиз Мохаммед Абдель Вахаб — один из членов чеченских вооруженных формирований.
 Аэропорт «Шейх Мансур» — название аэропорта в г. Грозном в период первой и второй чеченской войны.
 Мансур ибн Зайд аль-Нахайян — член правящей королевской семьи эмирата Абу-Даби, владелец футбольного клуба «Манчестер Сити».

См. также 
 Мансур